Be My Lover – singolo di Alice Cooper del 1972
 Be My Lover – album di O'Bryan del 1984
 Be My Lover – singolo dei La Bouche del 1995
 Be My Lover – singolo di Inna del 2013